Mikołaj Cikowski (zm. 1535) – kasztelan sądecki, kasztelan połaniecki, wojski sochaczewski, miecznik krakowski, burgrabia krakowski, podczaszy koronny, cześnik koronny, starosta biecki 
 Mikołaj Cikowski (zm. 1570) – kasztelan sądecki, kasztelan biecki, kasztelan żarnowski